Las lenguas de Adamawa o adamawanas son una propuesta de familia ligüística que incluye entre 80 y 90 lenguas repartidas por la meseta de Adamawa en África central, en Nigeria, Camerún, República Centroafricana y Chad, habladas en total por sólo un millón y medio de personas (en 1996). Joseph Greenberg las clasificó como una rama de la familia de lenguas Adamawa-Ubangi de las lenguas Níger-Congo.  Se encuentran entre las lenguas menos estudiadas de África, e incluyen muchas lenguas en peligro de extinción; la más importante, con diferencia, es el mumuye, con 400.000 hablantes. Un par de lenguas no clasificadas -en particular el laal y el jalaa- se encuentran en los límites de la zona de Adamawa.
Geográficamente, las lenguas de Adamawa se encuentran cerca de la ubicación del contacto postulado entre el Níger-Congo y el sudanés central que puede haber dado lugar a la familia del Atlántico-Congo, por lo que pueden representar la radiación central de esa familia.

Clasificación
Joseph Greenberg postuló las lenguas de Adamawa como parte del adamawa-ubangiano (entonces llamado Adamawa oriental), y las dividió en 14 subgrupos numerados. El grupo G3, dakoide (o daka), se considera ahora como una rama de las Lenguas Benue-Congo. Las relaciones de las demás ramas han sido objeto de una considerable revisión.

También ha habido intentos recientes de clasificar computacionalmente las lenguas Adamawa..

Greenberg (1963) 
Los 14 grupos del Adamawa numerados de Greenberg son:

Boyd (1989) 
Boyd (1989) agregó el idioma day y reclasificó las lenguas del grupo de la siguiente manera:

 Leko-Nimbari (o Chamba-Mumuye)
 Duru: G4
 Leko: G2
  Mumuye-yendang: G5
 Nimbari: G12
 Mbum-Day
 Bua: G13
 Kim: G14
 Mbum: G6
 Day
Waja-Jen
 Bikwin-Jen (o Jen): G9
 Tula-Wiyaa (o Waja): G1
 Bəna-Mboi (o Yungur): G7
 Baa (también conocido como Kwa)
 Longuda: G10
 Nyimwom (o Kam: G8)

Excluyó las lenguas fali (G11).

Güldemann (2018) 
Güldemann (2018) reconoce 14 "unidades genealógicas" coherentes dentro de la lenguas del Adamawa, pero es agnóstico sobre sus posiciones dentro de Níger-Congo.

Tula-Waja
Longuda
Bena-mboi
Bikwin-Jen
Samba-Duru
Mumúyico
Maya (Yendángico)
Kebi-Benue (Mbúmico)
Kímico
[Lenguas bua|Buáico]]
Day
Baa = Kwa
Nyingwom = Kam
Fali

Kleinewillinghöfer (2019) 
Kleinewillinghöfer (2019), en el sitio web del ‘’Adamawa Languages Project’’, reconoce los siguientes 17 grupos como Adamawa languages.

Tula-Waja (Waja): G1
Bikwin-Jen (Burak, Jen): G9
Kam (Nyiŋɔm, Nyiwom, Nyingwom): G8
Longuda (grupo de Nʋngʋra): G10
 Baa (Kwa)
Mumuye: G5
Yandang (Yendang): G5
Samba-Duru (Chamba-Leko, Leko, Duru, Sama-Duru, Samba Leeko): G2, G4
ɓəna-mboi (yungur): G7
Kebi-Benue (Mbum): G6
Kim: G14
Day
[Lenguas bua|Bua]: G13
Nimbari (Baari, Bari): G12 [extinto]
Duli - Gewe (Gey, Gueve) [extinto]
? Fali: G11
? Chamba-Daka ( Daka): G3

Sólo las lenguas tula-waja, el longuda, las Lenguas bena-mboi, las samba-duru y las bua tienen clases nominales. Los otros grupos solo muestran vestigios de sistemas de clases de sustantivos anteriormente activos.

Blench (2012, 2020) 
Roger Blench (2012) concluye que las lenguas adamawa son una agrupación geográfica, no una familia lingüística, y divide sus diversas ramas en su propuesta de lenguas sabánicas. Coloca algunas de las lenguas adamawanas occidentales más cerca de las lenguas gur que de otras familias adamawanas. El grupo fali está tentativamente excluido del sabánico. Blench (2020) conserva una conexión entre los grupos mumuye y yendang, pero divide la división samba-duru de Kleinewillinghöfer.

Lenguas adamawanas no clasificadas 
El idioma oblo de Camerún ha sido incluido en varias versiones del grupo Adamawa, pero su posición dentro de él no está clara.

Se ha especulado que el idioma laal no clasificado de Chad puede ser Adamawa; el idioma jalaa de Nigeria probablemente no es Adamawa, pero muestra una fuerte influencia Adamawa. Sin embargo, ambos generalmente se consideran ahora como lengua aisladas.

Comparación léxica 

A continuación se presenta una muestra de vocabulario básico de las lenguas adamawanas procedente del website Adamawa Languages Project de Kleinewillinghöfer y algunas otras funetes adicionales:
Nota: En la tabla en las casillas con barras incilinadas, la forma de singular aparecce antes de la barra y la forma de plural tras la barra.

Numerales
Una comparción de los numerales de varias lenguas es la siguiente:

Véase también

lenguas sabánicas
lenguas gur

Referencias

Bibliografía 
 The Perema (Wom) language of northeastern Nigeria: classification, phonology and noun morphology (PDF) by Roger M. Blench, 2000. Mallam Dendo, Cambridge.
 A rapid appraisal survey of Gbete (PDF) by Jason Diller & Kari Jordan-Diller, 2002. SIL Electronic Survey Reports SILESR 2002-050.
 A sociolinguistic survey of the Mambay language of Chad and Cameroon (PDF) by Cameron Hamm, 2002. SIL Electronic Survey Reports SILESR 2002-039.

Enlaces externos
 Adamawa Language Projects (Johannes Gutenberg University Mainz)
 AdaGram  (CNRS-INALCO). Exploring Nigeria’s linguistic wealth: grammatical analysis and linguistic documentation of the Adamawa languages.
 List of Adamawa languages – Blench
 Tula-Wiyaa languages – Blench
 Leeko group – Blench
 Rapid appraisal and lexicostatistical analysis surveys of Dama, Mono, Pam, Ndai and Oblo (PDF) by Michael & Charlene Ayotte, 2002. SIL Electronic Survey Reports SILESR 2002-048.
 Karang – SIL-Cameroon
 SIL-Cameroon bibliography
 Vocabulaires comparés des instruments aratoires dans le Nord-Cameroun, Tourneaux
 Idiatov, Dmitry. 2017-08-29. Results of the first AdaGram survey in Adamawa and Taraba States, Nigeria. (with Mark Van de Velde, Tope Olagunju and Bitrus Andrew). 47th Colloquium on African Languages and Linguistics (CALL) (Leiden, Netherlands).

 
Adamawa